Museu da Cachaça (Maranguape) - no Ceará
Museu da Cachaça (Lagoa do Carro) - em Pernambuco
Museu da Cachaça de Catanduva - no estado de São Paulo
Paty do Alferes - no Rio de Janeiro, onde também há um Museu da Cachaça no local
Salinas - em Minas Gerais, onde também há um Museu da Cachaça no local

Desambiguação